Брюшков:

 Брюшков — село, входит в Пеньковский сельский совет Костопольского района Ровненской области Украины.
 Брюшков, Юрий Васильевич (1903―1971) ― советский пианист и педагог, Заслуженный артист РСФСР.